YPX steht für:
 Kawasaki YPX, ein zweimotoriges Düsenflugzeug
 Puvirnituq Airport (IATA-Code), einen Flughafen in der Stadt Puvirnituq, Quebec

Abkürzung